Setia, de romeinse naam van de Italiaanse stad Sezze
 Setia (geslacht), een geslacht van slakken

Indonesië
 Setia (onderdistrict), een onderdistrict in de Indonesische provincie Atjeh
 Setia (Binjai Kota), een plaats in Indonesië
 Setia (Pahae Jae), een plaats in Indonesië